La saison 1975-1976 de l'USM Alger est la  du club en première division, alors appelé National I.

Compétitions

Championnat d'Algérie

Journées 1 à 15

Journées 16 à 30

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Statistiques collectives

Statistiques

Joueurs et encadrement technique

Effectif de la saison

Statistiques individuelles

Notes et références

Notes

Références 

1975-1976
Alger USM
1975 en Algérie
1976 en Algérie